Hürbel ist der Name folgender Orte:

 Hürbel (Gutenzell-Hürbel), Ortsteil der Gemeinde Gutenzell-Hürbel, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hürbel am Rangen, Ortsteil der Gemeinde Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hürbel (Geslau), Ortsteil der Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern